Собор Александра Невского — название ряда , имеющих статус собора.

Обиходное название — Александро-Невский собор.

Россия 
 Александро-Невский собор (Барнаул)
 Александро-Невский собор (Бийск)
 Александро-Невский собор (Волгоград)
 Александро-Невский собор (Екатеринбург)
 Собор Александра Невского (Ижевск)
 Собор Александра Невского (Краснодар) — снесён и восстановлен.
 Александро-Невский собор (Вятка) — снесён.
 Александро-Невский собор (Курган)
 Александро-Невский собор (Маклаково)
 Александро-Невский собор (Махачкала) — снесён.
 Александро-Невский собор (Москва) — снесён.
 Александро-Невский Новоярмарочный собор — собор в Нижнем Новгороде.
 Собор во имя Александра Невского (Новосибирск)
 Собор Александра Невского (Петрозаводск)
 Александро-Невский собор (Ростов-на-Дону) — снесён.
 Александро-Невский собор (Саратов) — снесён.
 Александро-Невский собор (Симферополь) — снесён и восстанавливается.
 Собор Александра Невского (Старый Оскол) — кафедральный собор в городе Старый Оскол, Белгородской области.
 Александро-Невский собор (Феодосия) — снесён.
 Александро-Невский собор (Царицын) — снесён.
 Собор Святого Александра Невского (Ялта)

Белоруссия 
 Александро-Невский собор (Бобруйск) — снесён.
 Александро-Невский собор (Кобрин)
 Александро-Невский собор (Мстиславль)
 Александро-Невский собор (Пружаны)

Украина 
 Александро-Невский собор (Каменец-Подольский) — снесён и восстановлен.
 Александро-Невский собор (Мелитополь, разрушенный) — снесён.
 Александро-Невский собор (Мелитополь) — один из двух кафедральных соборов Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ (МП).
 Александро-Невский собор (Славянск) — один из двух кафедральных соборов Горловской и Славянской епархии УПЦ (МП).

Другие государства и страны 
 Александро-Невский собор (Астана) — снесён.
 Александро-Невский собор (Баку) — снесён.
 Войсковой собор Александра Невского (Батуми) — снесён.
 Александро-Невский собор (Варшава) — снесён.
 Александро-Невский собор (Даугавпилс) — снесён.
 Александро-Невский собор (Лодзь)
 Собор Александра Невского в Париже, Франция.
 Собор Александра Невского в Софии, Болгария.
 Александро-Невский собор (Таллин), Эстония.
 Собор Александра Невского (Тифлис) — снесён.

См. также 
 
 Собор Святого Александра